Юртушинское (Русско-Марийские Ковали) — озеро в Высокогорском районе Татарстана. Принадлежит бассейну реки Сумка.

География 
Озеро Юртушинское — сточный водоём карстового происхождения. Расположено в 2,5 км юго-восточнее посёлка Юртыш Высокогорском районе Татарстана. Водоём имеет продолговатую форму. Длина озера 600 м, максимальная ширина 180 м. Площадь зеркала 7,9 гектар. Средняя глубина достигает 6 м, максимальная глубина 20 м.

Гидрология 
Объём озера 400 тыс. м³. Питание подземное, устойчивое. Вода без цвета и запаха, жёсткостью менее 1 ммоль/л, минерализацией 99 мг/л, прозрачность 230 см. Химический тип воды гидрокарбонатно-кальциевая.

Хозяйственное использование 
 Водоём используется для рыбной ловли, купания и отдыха.
 Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10 января 1978 г. № 25 и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 признана памятником природы регионального значения

Примечания

Литература 
 Татарская энциклопедия: В 6 т /Гл. ред. М. Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской Энциклопедии

Бассейн Куйбышевского водохранилища
Озёра Высокогорского района
Памятники природы Татарстана